Открытый чемпионат Малайзии 2011 — 6-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Куала-Лумпуре, Малайзия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

Турнир прошёл с 26 сентября по 2 октября.

Первой ракеткой одиночного турнира являлся испанец Николас Альмагро (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Янко Типсаревич с 5й попытки выигрывает финал соревнования основного тура ассоциации.
 Маркос Багдатис уступает 3й подряд и 7й за карьеру финал на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Маркос Багдатис уступил оба своих финала, в которых играл против представителей Сербии.

Парный разряд

Факты 
 Эрик Буторак выигрывает свой 3й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 12й за карьеру.
 Жан-Жюльен Ройер выигрывает свой 3й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 5й за карьеру.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2011
 ATP 250
 Открытый чемпионат Малайзии по теннису среди женщин 2011

Малайзия
Теннис
Сентябрь 2011 года
Октябрь 2011 года
2011